Lužani est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lužani, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Lužani,  un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lužani, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Lužani, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
Lužani, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Lužani, un village situé dans la municipalité d'Oriovac, comitat de Brod-Posavina.